LHG steht für:
 Landeshochschulgesetz
 Bundesverband Liberaler Hochschulgruppen, ein deutscher politischer Studierendenverband
 Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg, Brandenburg
 Luise-Henriette-Gymnasium, Berlin
 Lübecker Hafengesellschaft mbH, deutscher Seehafenbetreiber
 Luftfahrtforschungsanstalt Hermann Göring, siehe Deutsche Forschungsanstalt für Luftfahrt
 Lightning Ridge Airport (IATA-Code), Flughafen von Lightning Ridge, New South Wales

Abkürzung